Gröden, un nom allemand du Val Gardena, une vallée italienne.
 Gröden, une commune de l'État de Brandebourg en Allemagne.

de:Gröden